3 miejscowości w Polsce: 
 Miłaków – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Nowe Miasteczko 
 Miłaków – wieś w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska 
 Miłaków – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. koneckim, w gminie Gowarczów

Linki zewnętrzne